Іриси Фішера () — це багатовимірний набір даних для задачі класифікації, на прикладі якого англійський статистик та біолог Рональд Фішер в 1936 році продемонстрував роботу розробленого ним методу дискримінантного аналізу. Іноді його також називають ірисами Андерсона — через те, що дані були зібрані американським ботаніком Едгаром Андерсоном. Цей набір даних став класичним і часто використовується в літературі для ілюстрації роботи різних статистичних алгоритмів.

Опис даних 
Іриси Фішера складаються з даних про 150 вимірювань ірисів з трьох видів — Iris setosa, Iris virginica і Iris versicolor, по 50 вимірювань на вид. Для кожного екземпляра вимірювалися чотири характеристики (в сантиметрах):
 Довжина зовнішньої частки оцвітини ();
 Ширина зовнішньої частки оцвітини ();
 Довжина внутрішньої частки оцвітини ();
 Ширина внутрішньої частки оцвітини ().

За даними вимірів будують правила класифікації, що дозволяє визначити вид рослини за даними вимірювань.

Один з класів (Iris setosa) набору даних є лінійно-виокремленим від двох інших.

Набір даних

Посилання 
 Iris Data Set  

Статистичні дані
Набори даних у машинному навчанні
Тестові приклади